Der Grand Prix Hassan II 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 23. bis zum 29. April 2007 im Complexe Al Amal, in Casablanca, stattfand. Es war als Turnier der ATP International Series Teil der ATP Tour 2007 und wurde auf Sand ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Barcelona die Open Seat Godó 2007 gespielt, die zur höherdotierten International Series Gold gehörten.

Einzelsieger wurde der an Position acht gesetzte Franzose Paul-Henri Mathieu, der damit die Nachfolge von Daniele Bracciali antrat. Er besiegte im Finale den ungesetzten Spanier Albert Montañés. Bracciali nahm in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Es war Mathieus dritter Turniersieg auf der ATP Tour und sein erster der Saison. Im Doppel gewannen die ungesetzten Jordan Kerr und David Škoch, die im Finale gegen die an Position vier gesetzten Łukasz Kubot und Oliver Marach im Match-Tie-Break siegreich waren. Die Vorjahressieger Julian Knowle und Jürgen Melzer traten nicht zur Titelverteidigung an. Für Kerr war es der fünfte Titel, den er in seiner Karriere auf der ATP Tour erlangen konnte, für Škoch der vierte. Es war der letzte gemeinsame Titel als Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.200 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 353.450 Euro.

Mit Younes El Aynaoui spielte der Titelträger des Turniers aus der Saison 2002 mit.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Casablanca